Мацумура (яп. 松村) — фамилия японского (окинавского) происхождения. Известные носители:

 Мацумура Госун (1752—1811) — японский художник XVIII — начала XIX столетия.
 Мацумура, Ёсико (род. 1941) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Мацумура, Кацуми (род. 1944) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Мацумура, Мицуру (род. 1957) — японский фигурист-одиночник, впоследствии тренер.
 Мацумура, Набэ — окинавский мастер боевых искусств, внук Сокона Мацумуры.
 Мацумура, Саюри (род. 1992) — японская певица, модель и участница японской идол гёрл-группы Nogizaka46.
 Мацумура, Сокон (1809—1901) — окинавский мастер боевых искусств, один из патриархов каратэ.
 Мацумура, Тиаки (род. 1992) — японская кёрлингистка, чемпионка Японии 2014, 2017.
 Мацумура, Юта (род. 1989) — японский кёрлингист.